Wokha (district), een district van de Indiase staat Nagaland
 Wokha (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Wokha